Mehrere Kriegsschiffe der United States Navy trugen den Namen USS Thrasher (Thrasher ist eine Vogelart): 

USS G-4 (SS-26) war ein U-Boot der G-Klasse. Das Boot trug in der Bauphase den Namen USS Trasher, wurde aber in G-4 umbenannt. Die G-4 wurde 1914 in Dienst gestellt und 1920 zur Verschrottung verkauft.
USS Thrasher (MSC-203) war ein Minenabwehrfahrzeug der Redwing-Klasse aus der Anfangszeit des Kalten Krieges.

Siehe auch
HMS Thrasher
USS Thresher

Thrasher, USS